Her Face Was Her Fortune – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
Her Face Was Her Fortune – cortometraggio del 1913 diretto da C.J. Williams